Imię i nazwisko Bill Brown nosili lub noszą m.in.:
 Bill Brown (1931–2004) – szkocki piłkarz, bramkarz
 Bill Brown (ur. 1969) – amerykański kompozytor

Zobacz też 
 Billy Brown